Kämpe, alternativt stavat Kempe, är ett svenskt soldatnamn. Det är också namnet på en släkt, familjen Kempe, som kom till Sverige med Johan Carl Kempe i början av 1800-talet och som blev tongivande inom trävaruindustrin i norra Ångermanland och södra Västerbotten. Den 31 december 2009 fanns 763 personer med efternamnet Kämpe och 1125 med efternamnet Kempe i Sverige.

Personer med efternamnet Kempe eller med varianter av detta namn

 Adrian Kempe, (född 1996), ishockeyspelare
 Alfred Kämpe (1877–1936), författare och tidningsman
 Anders Kempe (1946–2015), politiker, företagsledare och läkare
 Anders Kämpe (1928–1984), civilingenjör
 Anders Gustaf Kempe (1860–1945), poliskommissarie i Stockholm
 Anders Pedersson Kempe (1622–1689), religiös tänkare, översättare, författare och läkare
 Arvid Kempe (1854–1909), lektor och politiker
 Axel Kempe (1623–1682), finländsk bibliotekarie och professor

 Bernhard Kempe (1830–1908), industriman och kommunalpolitiker

 Carl Kempe (1884–1967), industriman och tennisspelare
 Christophe Kempé (född 1975), fransk handbollsspelare
 Curt Kempe, meteorolog

 David Kempe (1864–1949), uppfinnare

 Erik Kempe (1898–1959), industriman

 Frans Kempe (1847–1924), industriman
 Frans Michaël Kempe  (1911–1978), konstnär och tecknare
 Fredrik Kempe (född 1972), artist

 Hans Kempe (1924–2021), inredningsarkitekt

 Janne Kempe (1878–1959), bergsingenjör
 Johan Carl Kempe (1799–1872), köpman, företagare och träpatron
 Johanna Kempe (1818–1909), företagarhustru

 Katarina Kämpe (född 1965), ämbetsman 

 Margery Kempe (omkring 1375–?), brittisk religiös visionär
 Mario Kempe (född 1988), ishockeyspelare
 Mats Kempe (född 1966), författare
 Monica Kempe (1925–2005), psykoterapeut och TV-producent

 Oscar Kempe (född 1984), basist
 Olof Kempe (1907–1986), företagsledare

 Roland Kempe (1907–1991), författare och konstnär

 Seth Kempe (1857–1946), industriman
 Sune Kempe (1937–2007), TV-man

 Tomas Kempe, (född 1966), ishockeytränare
 Tor Kempe (1880–1951), ingenjör

 Wilhelm Kempe (1807–1883), grosshandlare och träpatron

Personer med förnamnet Kämpe
Kämpe Gleerup (1871–1923), präst och psalmförfattare

Se även
Allan Kämpe – tecknad serie

Källor 

Svenska efternamn
 
Soldatnamn